

Cinema 
 Acqua e sapone – film del 1983 di Carlo Verdone

Aziende 
Acqua & Sapone – azienda italiana della grande distribuzione

Libri 
 Acqua e sapone – romanzo di Jessica Steele del 1987

Musica 
 Acqua e sapone/C'è – 45 giri degli Stadio del 1983
 Acqua e sapone – raccolta degli Stadio del 1994

Sport 
 Acqua & Sapone – squadra ciclistica maschile attiva nel 2002
 Acqua & Sapone – squadra ciclistica maschile attiva dal 2004 al 2012
 Acqua e Sapone Calcio a 5 – società italiana di calcio a 5